Hugo W.R. de Bruin is een Nederlandse gitarist en arrangeur.

Muzikale loopbaan
De Bruin speelde als gitarist in diverse bekende Nederlandse bands. Gedurende twee jaar speelde hij in Diesel en daarna, in het midden van de jaren tachtig, in de band Time Bandits, en de Margriet Eshuijs Band waar hij regelmatig mee toerde. In het begin van de jaren negentig speelde hij in de band Ten Sharp, die een hit had met het nummer 'You', waar De Bruin aan bijdroeg en waarvan wereldwijd 20 miljoen exemplaren werden verkocht. Hierna werd De Bruin componist-producer van filmmuziek en RTV-reclamespotjes. In de jaren 2014-2016 speelde hij bij de bluesrock band Mississippi Mud Pie.

Discografie
Als gitaristMoney (LP, Album), Philips, 19821234 (Vinyl, MiniAlbum), Idiot Records, 1985Can't Wait For Another World (2 versies), CBS, 1987The More We Try, Columbia, 1993
Ten Sharp, Dreamhome (Dream On), Columbia, 1993Lines On Your Face (radioversie), Columbia, 1993
Ten Sharp, Lines On Your Face (2 versies), Columbia, 1993Rumours In The City, Columbia, 1993
Ten Sharp, The Fire Inside (3 versies), Columbia, 1993Rumours In The City, Columbia, 1993
 Ten Sharp, Rumours In The City (2 versies), Sony Music Media, 2000

Coauteur/arrangementRight Or Wrong, Cheyenne (2) - Money (lp, album), Philips, 1982Right Or Wrong, Cheyenne (2) - Ev'ry Time I See You'' (7-inch, single), Philips, 1982

Externe link

Referenties 

Nederlands gitarist